Babbling Tongues – film del 1915 diretto da Murdock MacQuarrie
 Babbling Tongues – film del 1917 diretto da William Humphrey